Il doppio  del Marburg Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Bastian Knittel e Sebastian Rieschick erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato insieme.

Knittel ha fatto coppia con Leonardo Tavares, ma ha perso nel 2º turno contro Guillermo Olaso e Grega Žemlja.

Rieschick ha fatto coppia con Srirambalaji Narayanaswamy, ma ha perso in semifinale contro Matthias Bachinger e Denis Gremelmayr.

Bachinger e Gremelmayer hanno battuto in finale 6–4, 6–4 Guillermo Olaso e Grega Žemlja.

Teste di serie

 Rameez Junaid /  Gabriel Trujillo Soler (primo turno)
 Brian Battistone /  Ryler DeHeart (semifinali)

 Marco Crugnola /  Simone Vagnozzi (quarti di finale) 
 Bastian Knittel /  Leonardo Tavares (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Marburg Open 2010